Samistja (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist der Name zweier Orte in der Ukraine:

 Samistja (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky der Oblast Tschernihiw
 Samistja (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk der Oblast Saporischschja